

Mitologia
Bromio – personaggio della mitologia greca, uno degli Egittidi, i figli di Egitto
Bromio – personaggio della mitologia greca, appellativo di Dioniso (o Bacco)

Musica
Bromio – album degli Zu